Concórdia kan syfta på:

Brasilien 

 Concórdia (kommun), Santa Catarina, 
 Concórdia (ort), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar